Алексе́евский:

Населённые пункты России 
 Алексеевский — посёлок в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Алексеевский — бывший посёлок в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Алексеевский — посёлок в Выгоничском районе Брянской области.
 Алексеевский — хутор в Мглинском районе Брянской области.
 Алексеевский — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Алексеевский — посёлок в Бутурлиновском районе Воронежской области.
 Алексеевский — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Алексеевский — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Алексеевский — посёлок в Ферзиковском районе Калужской области.
 Алексеевский — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Алексеевский —  в Железногорском районе Курской области.
 Алексеевский — хутор в Кореневском районе Курской области.
 Алексеевский — посёлок в Данковском районе Липецкой области.
 Алексеевский — посёлок в Советском районе Марий Эл.
 Алексеевский — посёлок в Воротынском районе Нижегородской области.
 Алексеевский — посёлок в Искитимском районе Новосибирской области.
 Алексеевский — посёлок в Горьковском районе Омской области.
 Алексеевский — посёлок в Любинском районе Омской области.
 Алексеевский — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Алексеевский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Алексеевский — посёлок в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Алексеевский — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.
 Алексеевский — хутор в Обливском районе Ростовской области.
 Алексеевский — посёлок в Большечерниговском районе Самарской области.
 Алексеевский — посёлок в Красноармейском районе Самарской области.
 Алексеевский — посёлок в Калининском районе Саратовской области.
 Алексеевский — посёлок в Романовском районе Саратовской области.
 Алексеевский — посёлок в Самойловском районе Саратовской области.
 Алексеевский — посёлок в Лаишевском районе Татарстана.
 Алексеевский — посёлок в Воловском районе Тульской области.
 Алексеевский — выселок в Глазовском районе Удмуртии.
 Алексеевский — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.

Водотоки 
 Алексеевский — ручей на полуострове Камчатка

Однофамильцы 
 Алексеевский, Александр Николаевич (1878—1957) — правый эсер; глава Временного правительства Амурской области в 1918 году.
 Алексеевский, Алексей Максимович (1778—1854) — мирское имя настоятеля Новоспасского монастыря Аполлоса.
 Алексеевский, Виктор Иванович (1925—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Алексеевский, Вадим Всеволодович — академик АН Армении
 Алексеевский, Дмитрий Владимирович (род. 1940) — советский и российский математик, геометр.
 
 Алексеевский, Михаил Дмитриевич (род. 1979) — российский городской антрополог, фольклорист.

Разное 
 Алексеевский уезд — Воронежская губерния (до 1918 года — Бирюченский уезд)
 Алексеевский монастырь
 Алексеевский район
 Алексеевский сельский совет
 Алексеевский сельсовет
 Алексеевский равелин Петропавловской крепости — западный равелин Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

См. также 
 Алексей
 Алексеев
 Алексеева
 Алексеевка
 Алексеево
 Алексеевск
 Алексеевская
 Алексеевское

Примечания